«Влады́ки капиталисти́ческого ми́ра» — серия публицистических памфлетов-брошюр, издававшихся в 1960-е — 1980-е годы в СССР Издательством политической литературы и посвящённых различного рода крупным капиталистам-миллионерам, а также фирмам и компаниям того же рода.

Выпуски серии

Примечания

Литература 

  

Книжные серии
Книги Политиздата
Памфлеты
Пропаганда в СССР
Политическая литература